Алекса́ндр Ле́вин: Левин, Александр (1915—2002) — польский педагог, теоретик образования и воспитания, профессор.
 Левин, Александр Викторович (род. 1960) — российский телепродюсер.
 Левин, Александр Леонидович (род. 1968) — бизнесмен, филантроп, общественный деятель, председатель еврейской религиозной общины Киева.
 Левин, Александр Митрофанович (1871—1929) — российский шахматист.
 
 Левин, Александр Фёдорович (1922—2006) — Герой Советского Союза (1943).
 Левин, Александр Шлёмович (род. 1957) — русский поэт, композитор, автор песен, писатель.